Анза — многозначное слово.

В арабском языке () — коза.
 Анза ибн Асад — прародитель племени Аназа (Аниза, Анза).
 Анза (Палестина) — деревня в окрестностях города Дженин.
  — пакистанская копия советского ПЗРК «Стрела-2», разработанная совместно с КНР